Le Journal des enfants, un hebdomadaire jeunesse belge fondé en 1992 ;
 Le Journal des enfants, un hebdomadaire jeunesse français fondé en 1984.